Миф о Сизифе:
 Миф о Сизифе — древнегреческий миф о Сизифе, после смерти приговорённом богами вкатывать на гору камень, который каждый раз скатывался вниз.
 «Миф о Сизифе» — философское эссе Альбера Камю, написанное в 1942 году.